Венаре-Ле-Лом () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 7777 человек.

Код INSEE кантона — 2136. Всего в кантон Венаре-Ле-Лом входят 24 коммуны, из них главной коммуной является Венаре-Ле-Лом.

Коммуны кантона 

Ализ-Сент-Рен — население 695 чел.
Блессе — население 24 чел.
Бу-су-Сальмез — население 143 чел.
Бюсси-ле-Гран — население 273 чел.
Шарансе — население 30 чел.
Корпуайе-ла-Шапель — население 22 чел.
Дарсе — население 320 чел.
Флавиньи-сюр-Озрен — население 329 чел.
Фролуа — население 179 чел.
Жиссе-су-Флавиньи — население 102 чел.
Грезиньи-Сент-Рен — население 138 чел.
Гриньон (Кот-д’Ор) — население 222 чел.
Отрош — население 77 чел.
Жайи-ле-Мулен — население 94 чел.
Ла-Рош-Ванно — население 135 чел.
Мариньи-ле-Кауэ — население 267 чел.
Менетрё-ле-Питуа — население 423 чел.
Мюсси-ла-Фос — население 82 чел.
Пуйне — население 546 чел.
Сен-Жермен-Сурс-Сен — население 28 чел.
Сальмез — население 144 чел.
Тениссе — население 118 чел.
Венаре-Ле-Лом — население 3068 чел.
Верре-су-Сальмез — население 318 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор